Соборная площадь — главная площадь Омска, расположенная в центре города в условном четырёхугольнике между улицами Красный путь, Интернациональной, Тарской и Ленина. Здесь проходят все наиболее важные общегородские и государственные праздники, мероприятия, парады, на время проведения которых через площадь перекрывается движение общественного транспорта, и она становится пешеходной.

История 

Поскольку основные храмы Омска XIX века не вмещали всех прихожан, возник вопрос о расширении Воскресенского собора, который находился недалеко от нынешней Соборной площади. В 1885 году был учреждён специальный комитет для сбора средств на реконструкцию храма. Позднее было принято решение о строительстве нового собора. Строительство началось в 1891 году на месте бывшей городской рощи (16 июня будущим царём Николаем II был заложен первый камень ), но в процессе оказалось, что разработанный проект требует больших средств, и архитектором Э. Виррихом было предложено новое, более экономичное решение.

Пятиглавый Успенский собор, выполненный в стиле русского зодчества XVII века, стал настоящей достопримечательностью города. Установленный в центре города (в наши дни восстановлен на прежнем месте), храм был виден со стороны Иртыша и являлся архитектурной доминантой Омска.

Храм находился на пересечении главных городских магистралей (Тарской, Тобольской, Александровской, Капцевичевой и Казнаковской улиц). Он стал самым посещаемым и почитаемым местом, а на площади рядом с собором проходили официальные городские мероприятия. О его значимости, как центра самых важных событий в духовной и общественно-политической жизни Омска говорят такие примеры, как присутствие на службах Иоанна Кронштадтского, П. А. Столыпина, великого князя Константина Николаевича.

В 1902 году вокруг собора был разбит Архиерейский сад. Здесь проходили крестные ходы и церковные парады. Особенно памятны мероприятия в честь назначения епископом Омским Андроника в 1913 году. 9 июня 1916 года на площади у кафедрального собора было отслужено всенощное бдение в честь Иоанна Тобольского. 10 марта 1917 года здесь же, на площади, проходят мартовские торжества «гражданских свобод» в честь свержения самодержавия.

В 1917 году рядом с собором заканчивается строительство Дома судебных установлений (впоследствии это здание даст неофициальное название площади — площадь у Законодательного собрания), построенное по проекту архитектора В. А. Прусакова. В 1919 году здесь были приведены к присяге Верховный правитель России А. В. Колчак, П. В. Вологодский и другие члены Российского правительства. На втором этаже данного здания, расположенного на площади, был расквартирован отряд по охране золотого запаса России. Затем в этом здании располагается Сибирский революционный комитет, а позднее советские партийные органы.

Успенский собор функционировал до 1920 года, но с приходом большевиков он был отдан обновленцам, которые не смогли собрать прихожан. В результате долгое время собор пустовал.

В 1934 году напротив храма располагается обком партии. Площадь приобретает современное очертание.

Соседство с православным храмом претит партийному руководству. В 1935 году было решено взорвать собор.Тройка НКВД, принявшая решение о сносе храма, рассчитывала использовать полученные кирпичи для нового областного наркомата внутренних дел, но здание распалось на крупные блоки, непригодные для строительства. Интересно, что алтарная стена после взрыва устояла, и долгое время находилась в целом состоянии.

В 1936 году на данном месте был разбит Сад пионеров с декоративным прудом. С 1949 года на месте бывшего собора каждый год устанавливалась городская ёлка и «зимний городок».

В 1996 году здесь поставили цвето-музыкальный фонтан.

В 1999 году на месте бывшего собора устанавливается Поклонный крест из лиственницы. 11 июля 2005 года принимается решение о восстановлении собора. Строители приступают к работе.

15 июля 2007 года возрождённый собор торжественно открыт. На площади прошли праздничные мероприятия, в которых приняли участие более 800 артистов со всей России: солисты Большого театра В. Маторин, Т. Ерастова и А. Захаров, кинорежиссёр Н. Михалков, артисты В. Талызина, Д. Певцов, С. Захаров, Т. Гвердцители, Н. Бабкина и многие другие. После концерта состоялся грандиозный фейерверк.

Правительство Омской области выступило с предложением переименовать площадь рядом с собором. 14 августа 2007 года площади, которая до этого называлась просто «площадью у Законодательного собрания» официально присвоено название «Соборная площадь». Решение о присвоении наименования было единогласно одобрено всеми 27 присутствовавшими на заседании депутатами городского собрания.

Теперь на площади проходят все главные общегородские и государственные праздники и торжественные мероприятия. На время их проведения перекрывается движение транспорта по Соборной площади.

По сложившейся в конце XX века традиции, все крупные спортивные мероприятия (Кросс наций, Сибирский международный марафон, велопробеги, соревнования по стритболу) стартуют и финишируют на Соборной площади. Например, здесь проходят ежегодные легкоатлетические эстафеты на призы правительства Омской области. 12 мая 2004 года на площади прошёл праздник «Авангард — чемпион России». На большом экране состоялась прямая трансляция церемонии, затем была показана культурно-спортивная программа.

Транспорт 
К Соборной площади можно проехать различными видами транспорта (троллейбус, автобус, маршрутное такси) до остановки «КДЦ им. Маяковского».

По ул. Красный путь 
По улице Красный путь до Соборной площади можно проехать со стороны Левого берега через Метромост и со стороны Нефтяников. При этом транспорт движется в направлении ул. Ленина либо сворачивает на ул. Интернациональную. Транспорт, идущий в сторону ул. Ленина, останавливается напротив здания «Россельхозбанка»:
 Троллейбусы: №8
 Автобусы: №73, №94

На ул. Интернациональной останавливаются:
 Троллейбусы: №2, №4
 Автобусы: №20, №22, №23, №24, №33, №59, №63, №69, №77, №78, №95, №109, №110

По ул. Интернациональной 
Со стороны центра города к Соборной площади можно проехать только по ул. Интернациональной. Напротив Омско-Тарского Епархиального управления останавливается автобус №23. Остальной транспорт проезжает до остановки «КДЦ им. Маяковского»:
 Троллейбусы: №2, №4, №8
 Автобусы: №20, №22, №24, №28, №33, №44, №59, №64, №69, №73, №77, №94, №95, №109, №110

По ул. Орджоникидзе 
Кроме основных маршрутов, проходящих по центральным магистралям, к Соборной площади можно проехать по ул. Орджоникидзе. Автобус №63 останавливается на остановке «КДЦ им. Маяковского» между кинотеатром и кафе.

Объекты 

 Весной 1936 года на территории нынешней Соборной площади началось строительство всевозможных павильонов, спортивных площадок, украшенных садово-парковыми скульптурами, характерными для данного периода времени. К сожалению, до наших дней постройки не сохранились. Существуют только зарисовки в Государственном архиве, по которым можно воссоздать облик площади. С советских времён сохранилась скульптурная композиция «Дети с пингвином», выполненная из чугуна. Предположительно, она была установлена в конце 1950-х годов. Рядом располагалась скульптура «Игра в мяч» и декоративная гипсовая ваза (в настоящее время не сохранились). Много лет композиция находилась в зарослях сквера, затем её расчистили, проложив тропинку. При строительстве нового храма «Дети с пингвином» не пострадали и в наши дни находятся на прежнем месте. Подробнее о скульптурных украшениях Сада пионеров можно узнать из книги .
 Долгие годы главным украшением площади был памятник В. Ленину, установленный напротив Дома Советов (впоследствии — Законодательного собрания). Памятник был выполнен из чугуна. В связи с постройкой нового собора, памятник закрыли на реконструкцию, а в ночь на 28 июля 2007 года тайно демонтировали и вывезли на территорию Городского музея. Омский государственный историко-архивный музей объявил конкурс на восстановление памятника, как предмета музейного достояния, хотя, возможно, его месторасположение будет изменено.
 Декоративный пруд с памятником «Олень» был установлен предположительно в 1980—1990 гг. Омские верующие видят в этом своеобразное кощунство и святотатство: на месте бывшего храма — памятник «рогатому». После принятия решения о восстановлении храма, памятник был демонтирован. В настоящее время обсуждается проект его переноса в другое место. Автор проекта М. М. Хахаев предполагает перенести «Оленя» в сквер на улицу Тарскую, где установлен памятник жертвам сталинских репрессий, либо на площадь Победы. Примечательно, что в Омске существуют и другие памятники оленям (например, на Иртышской Набережной и ул. Училищной, возле Управления службы по ветеринарному надзору Омской обл.).
 Скульптура «Марафонец» появилась на площади в более позднее время. Идея памятника принадлежит двум омским скульпторам, постоянным участникам омских марафонов Г. Чиркину и И. Бухарцеву. Воплотил замысел московский скульптор В. Кириллов (памятник открыт 31 июля 2003 года). По замыслу автора, спортсмен бежит по символической дорожке, которая, как космическая орбита, устремляется вверх и превращается в финишную ленту на груди бегуна. Скульптура стала не только символом «Сибирского международного марафона» в Омске. Это первая в России композиция, посвящённая марафонскому движению (до 2003 года существовала единственная подобная скульптура в Праге). На постаменте ежегодно высекаются имена абсолютных победителей марафонской дистанции в Омске. Подробнее о памятнике марафонцу можно прочесть в статьях:  и

Интересные факты 
 Долгие годы площадь у Законодательного собрания украшали голубые ели, ставшие практически омской достопримечательностью. Но в ночь на 25 декабря 2005 года их вырубили. По информации интернет-портала ОТКРЫТЫЙ ОМСК распоряжение об уничтожении деревьев отдал заместитель мэра, не согласовав действия с Законодательным собранием. В настоящее время предпринимаются попытки восстановить зелёные насаждения бывшего сквера, уничтоженного в связи со строительством Успенского собора, но деревья не приживаются на твёрдой, утоптанной за несколько десятилетий почве.
 23 февраля 2005, в год празднования 60-летия Победы, на площади прошло торжественное построение и смотр-конкурс строя и песни воинских частей Омского гарнизона, кадетов и подразделений МВД России и Минюста, посвященные Дню защитника Отечества. Впервые мероприятие проходило при сильном морозе.

Источники и примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации города Омска
 Портал ОМСКАЯ ГУБЕРНИЯ
 Сайт Министерства Культуры Омской области. Соборная площадь в фотографиях
 Проект Н. Лебедевой «История Омских храмов»

Площади Омска